Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Sauveur en référence à Jésus-Christ en Sauveur du Monde :
 la basilique Saint-Sauveur de Dinan en France ;
 la basilique Saint-Sauveur de Rennes en France ;
 la basilique Saint-Sauveur de Prüm en Allemagne ;
 la basilique Saint-Sauveur en la cité religieuse de Rocamadour en France.

On peut également noter :
 la basilique majeure Saint-Jean-de-Latran, également dédié au « très-saint » Sauveur (), ainsi qu’aux saints Jean-Baptiste et Jean l’Évangéliste.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Sauveur